Cidra (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Cidra (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente